Sitara steht für:

 Sitara, das Land der Menschheitsseele, Vortrag von Karl May
 Sitara und der Weg dorthin, Buch von Arno Schmidt
 HAL HJT-36 Sitara, indisches Schulflugzeug, siehe Hindustan Aeronautics HJT-36
 Texas Instruments Sitara, eine DSP-Reihe
 Sitara (Zeitung), indische Wochenzeitung in Telugu
 Sitara-i-Imtiaz, dritthöchste Ehrung und zivile Auszeichnung in Pakistan

Siehe auch:
 Sitar
 Sitora (Begriffsklärung)